Slovo hradiště může mít mnoho různých významů:

obecný význam
 hradiště je hradbami obehnané pravěké nebo středověké sídlo, či místo, kde takové sídlo stojí

obce a města
 Hradiště (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Hradiště (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 Hradiště (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Hradiště (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany
 název Hradiště bývá užíván i pro předchůdce současného města Tábor a pro tamní městský hrad jinak zvaný Kotnov

části obcí a měst
 Hradiště (Blovice) – část města Blovice v okrese Plzeň-jih
 Hradiště (velkostatek) – komplex budov ve městě Blovice (okres Plzeň-jih)
 Hradiště (Bžany) – část obce Bžany v okrese Teplice
 Hradiště (tvrz) – tvrz v této vesnici
 Hradiště (České Lhotice) – část obce České Lhotice v okrese Chrudim
 Hradiště (Cheb) – část města Cheb v okrese Cheb
 Hradiště (Chlum) – část obce Chlum v okrese Česká Lípa
 Hradiště (Kaplice) – část města Kaplice v okrese Český Krumlov
 Hradiště (Klášterec nad Ohří) – část města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov
 Hradiště (Koldín) – část obce Koldín v okres Ústí nad Orlicí
 Hradiště (Kolinec) – část obce Kolinec v okrese Klatovy
 Hradiště (zámek, okres Klatovy) – zámek v této vesnici
 Hradiště (Malovice) – část obce Malovice v okrese Prachatice
 Hradiště (Nová Bystřice) – část města Nová Bystřice v okrese Jindřichův Hradec
 Hradiště (Písek) – část města Písek v okrese Písek
 Hradiště u Písku (hradiště) – hradiště nad touto čtvrtí
 Hradiště (Plzeň) – městská část Plzeň 2-Slovany v okrese Plzeň-město
 Hradiště (Postoloprty) – část města Postoloprty v okrese Louny
 Hradiště (Těrlicko) – část obce Těrlicko v okrese Karviná
 Hradiště (Vinoř) – zaniklá ves na území Prahy
 Hradiště (Zlenice) – samota s kostelem svatého Klimenta a bývalé hradiště v místní části Zlenice obce Lštění v okrese Benešov
 Hradiště (Znojmo) – součást města Znojma
 vojenský újezd Hradiště – vojenský újezd v okrese Karlovy Vary
 Hradiště (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá obec na území VÚ Hradiště

 vrcholy
 Hradiště (Doupovské hory) (934 m n.m.) – vrch v Doupovských horách, ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary
 Hradiště (Brdská vrchovina) (839 m n.m.) – vrch v Brdech ležící v bývalém Vojenském újezdu Brdy v okrese Příbram
 Hradiště (715 m n.m.) – vrch severně od Kraslic v okrese Sokolov
 Přední Hradiště (710 m n.m.) – vrch severně od Radvanic v okrese Trutnov
 Hradiště (683 m n.m.) – vrch východně od Radvanic v okrese Trutnov
 Hradiště (682 m n.m.) – vrch, Kameničská vrchovina, katastrálním území Studnice, okres Chrudim, Pardubický kraj
 Hradiště (661 m n.m.) – vrch severně od Svatoslavi v okrese Třebíč
 Hradiště (Křivoklátská vrchovina) (618,8 m n.m.) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, východně od Březiny v okrese Rokycany
 Hradiště (České středohoří) (545 m n.m.) – vrch na katastru obce Hlinná v okrese Litoměřice
 Hradiště (502 m n.m.) – vrch severozápadně od Tožic v okrese Benešov
 Hradiště (Pavlíkovská pahorkatina) (446 m n.m.) – vrch v Kralovické pahorkatině, na severovýchodní hranici okresu Plzeň-sever, zvaný také Deliba
 Hradiště (Švihovská vrchovina) (430,2 m n.m.) – vrch v Rokycanské pahorkatině, severovýchodně od Kyšic v okrese Plzeň-město
 Hradiště (Hřebeny) (391 m n.m.) – vrch v severní části brdských Hřebenů v okrese Praha-západ
 Hradiště (Radnická vrchovina) (387,7 m n.m.) – vrchol v Kralovické pahorkatině, severně od Kamence v okrese Rokycany
 Hradiště (Stradonice) (380 m n.m.) – vrch jižně od Nížboru v okrese Beroun, na území části Stradonice, Oppidum Stradonice
 Hradiště u Habří (318 m n.m.) – vrch v Českém středohoří, západně od obce Stadice a jihozápadně od Ústí nad Labem
 Hradiště (Jizerská tabule) (314 m n.m.) – vrch v okrese Mělník

přírodní památka
 Hradiště u Černovic – přírodní památka na stejnojmenném vrchu u Černovic v okrese Chomutov
 Hradiště (přírodní památka, okres Kladno)
 Hradiště (přírodní památka, okres Litoměřice) – přírodní památka na stejnojmenném vrchu v Českém středohoří
 Hradište (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na Slovensku v okrese Veľký Krtiš
 subvrchol téže hory zvaný Malé Hradiště neboli Kamýk

název opevněné stavby
 Hradiště (hrad) – zaniklý hrad na nejvyšším vrcholu Doupovských hor
 Hradiště (hrad, okres Vsetín) – zaniklý hrad na stejnojmenném vrchu v okrese Vsetín
 Hradiště na Sedle – patrně keltská horská pevnost na vrchu Sedlo u města Sušice
 Hradiště nad Javornicí – středověké opevnění na vrchu Hradiště v okrese Plzeň-sever
 Hradiště u Černovic – pravěké a raně středověké hradiště v okrese Chomutov

anebo jedno z alternativních jmen premonstrátského kláštera v Olomouci (Hradiště, Hradisko, Klášterní Hradisko)
 klášter Hradisko

Podobné názvy 
 Dolní Hradiště – obec v okrese Plzeň-sever
 Doupovské Hradiště – obec v okrese Karlovy Vary
 Choustníkovo Hradiště – obec v okrese Trutnov
 Klášter Hradiště nad Jizerou – obec v okrese Mladá Boleslav
 Mnichovo Hradiště – město v okrese Mladá Boleslav
 Staré Hradiště – obec v okrese Pardubice
 Uherské Hradiště – město v okrese Uherské Hradiště
 Horní Hradiště – část města Plasy v okrese Plzeň-sever
 Dlouhé Hradiště – část obce Konstantinovy Lázně v okrese Tachov
 Okrouhlé Hradiště – část obce Konstantinovy Lázně v okrese Tachov
 Hradiště na Písku – část obce Staré Hradiště v okrese Pardubice
 Hradišťany (České středohoří), druhá nejvyšší hora Českého středohoří

Externí odkazy